Галана может означать:

 Галана — река в Кении.
 Галана (приток Витима) — река, приток Витима.
  — гора в Испании, Центральная Кордильера (Сьерра-де-Гредос).
 Галана, Ла (1787—1812) — национальная героиня Испании.